Oberschlesisch bezieht sich auf

 das Land Oberschlesien
 Oberschlesische Mundart, einen Dialekt des Ostmitteldeutschen, siehe Schlesisch (deutscher Dialekt)
 Schlonsakisch oder Wasserpolnisch, siehe Schlesisch (polnischer Dialekt)